Der Kanton Roye ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Montdidier, im Département Somme und in der Region Hauts-de-France; sein Hauptort ist Roye. Vertreter im Generalrat des Départements sind seit 2015 Pascal Delnef und Catherine Quignon (beide PS).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 62 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Roye aus den 33 Gemeinden Armancourt, Balâtre, Beuvraignes, Biarre, Billancourt, Breuil, Carrépuis, Champien, Crémery, Cressy-Omencourt, Curchy, Damery, Dancourt-Popincourt, L’Échelle-Saint-Aurin, Ercheu, Étalon, Fonches-Fonchette, Fresnoy-lès-Roye, Goyencourt, Gruny, Hattencourt, Herly, Laucourt, Liancourt-Fosse, Marché-Allouarde, Moyencourt, Rethonvillers, Roiglise, Roye, Saint-Mard, Tilloloy, Verpillières und Villers-lès-Roye. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 199,61 km2.

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2019: Fusion Contoire (Kanton Moreuil), Hargicourt und Pierrepont-sur-Avre (Kanton Moreuil) → Trois-Rivières

Roye